W Polsce
 Jarosławice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Żórawina 
 Jarosławice – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów 
 Jarosławice – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Tuczępy
 Jarosławice – gromada

 Ukraina
 Jarosławice – wieś obwodzie tarnopolskim